Leonardo Bittencourt, né le  à Leipzig, est un footballeur allemand d'origine brésilienne. Il évolue au poste de milieu offensif au Werder Brême.

Biographie

Statistiques

Palmarès 
 Werder Brême
 Championnat d'Allemagne D2 
  Vice-champion : 2022

Références

Liens externes 
 

Footballeur allemand
Footballeur brésilien
Joueur du FC Energie Cottbus
Joueur du Borussia Dortmund
Joueur du Hanovre 96
Joueur du FC Cologne
Joueur du TSG 1899 Hoffenheim
Joueur du Werder Brême
Naissance en décembre 1993
Naissance à Leipzig